Németország
 Westhausen, település Baden-Württemberg tartományban
 Westhausen, település Türingiában, Gotha járásban
 Westhausen, település Türingiában, Hildburghausen járásban